Доброслава може да се односи на:

 Доброслава (име), женско име
 Доброслава (Свидњик), насељено мјесто у округу Свидњик, Прешовски крај, Словачка Република